Wędrowiec – polskie ilustrowane czasopismo (tygodnik) o tematyce podróżniczo-geograficznej
 Wędrowiec – powieść Fritza Leibera
 Wędrowiec – powieść Lynn Abbey, drugi tom Cyklu artefaktów
 Wędrowiec – powieść D.J. MacHale’a
 Wędrowiec – rzeźba w Bydgoszczy
 Wędrowiec – polska grupa muzyczna
 Wędrowiec – karta tarota